Ли Ян — китайская фамилия и имя. Известные носители:
 Ли Ян (, род. 1982) — китайский боксер.
  (; род. 1959) — китайский сценарист и режиссёр.
 Ли Ян (; род. 1969) — преподаватель английского языка.
 См. также 
 Ли Янь